Buchstab ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Buchstab (* 1944), deutscher Historiker und Archivar
 Johannes Buchstab (1499–1528), katholischer Theologe und Schulmeister der Reformationszeit